Valle d'Aosta Pinot Nero (vinificato bianco)
 Valle d'Aosta Pinot Nero (vinificato rosso)